Primera División 2018 (Uruguay)
 Primera División 2018 (Venezuela)
 Primera División 2018 (Chili)
 Primera División 2018 (Bolivia)